Die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis zum 15. Juli 2012 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wird auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Båstad die SkiStar Swedish Open, in Stuttgart der MercedesCup sowie in Umag die ATP Vegeta Croatia Open gespielt, die genau wie die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Im Einzel trat John Isner zur Titelverteidigung an, er erreichte auch in diesem Jahr wieder das Finale, wo er den mit einer Wildcard ausgestatteten Lleyton Hewitt besiegte. Mit diesem Sieg, der Isners erster in der laufenden Saison ist, konnte er nach dem Vorjahr abermals den sogenannten Casino Curse brechen. Im Doppel gewannen im Vorjahr Matthew Ebden und Ryan Harrison den Titel. Ebden spielte in diesem Jahr mit einem neuen Partner, schied jedoch bereits in der ersten Runde aus. Im Finale besiegte das mexikanisch-US-amerikanische Duo Santiago González und Scott Lipsky die Briten Colin Fleming und Ross Hutchins. Für González und Lipsky war dies der zweite gemeinsame Titel und jeweils der erste in der laufenden Saison.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Juli 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 189 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)